Il singolare femminile dell'Estoril Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

La detentrice del titolo è Anabel Medina Garrigues, che è stata battuta al secondo turno dalla connazionale Sílvia Soler Espinosa.

Kaia Kanepi ha sconfitto in finale Carla Suárez Navarro per 3-6, 7-66, 6-4.

Teste di serie 

 Roberta Vinci (semifinale)
 Marija Kirilenko (secondo turno)
 Anabel Medina Garrigues (secondo turno)
 Petra Cetkovská (quarti di finale)

  Zheng Jie (secondo turno)
  Kaia Kanepi (campionessa)
  Nadia Petrova (quarti di finale) 
  Mona Barthel (ritirata per infortunio piede sinistro)
  Polona Hercog (secondo turno, ritirata)

Qualificate 

  Heather Watson (secondo turno)
  Karin Knapp (semifinale)

  María-Teresa Torró-Flor (primo turno)
  Kristina Barrois (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Estoril Open 2012